— японский топоним:
 Бандай — посёлок в префектуре Фукусима.
 Бандай — вулкан в префектуре Фукусима.
 Бандай-Асахи — национальный парк в горах Оу, в северной части острова Хонсю.
 Мост Бандай — мост через реку Синано в городе Ниигата.

См. также 
 Bandai — японская компания, производящая игрушки.